Niemcy:
 Rieder – dzielnica Ballenstedt
 Rieder – dzielnica Marktoberdorfu

Osoby:
 Josef Rieder – austriacki narciarz alpejski